

Définition 
Le mot cuvier désigne à l'origine une petite cuve, utilisée pour la lessive, le bain, la fabrication du vin, etc. Par extension, il désigne le cellier où sont installés les pressoirs et les cuves de vinification.

Patronyme 
 Georges Cuvier (1769-1832), zoologiste et paléontologue français, membre de l'Académie des sciences et professeur au Muséum national d'histoire naturelle et au Collège de France ;
 Frédéric Cuvier (1773-1838), zoologiste et paléontologue français, frère du précédent ;
 Frédéric Cuvier (1803-1893), haut fonctionnaire français.

Toponyme 
 Rue Cuvier du  de Paris ;
 la fontaine Cuvier, une fontaine de la rue Cuvier ;
 Rue Cuvier du  de Lyon ;
 Cuvier, commune du Jura ;
 Île Cuvier, île néo-zélandaise ;
 le phare de l'île Cuvier ;
 Cap Cuvier, cap australien.

Astronomie 
 Cuvier, un cratère d'impact sur la face visible de la Lune, ainsi nommé en l'honneur de Georges Cuvier.

Zoologie 
Plusieurs animaux ont pris le nom du zoologiste Frédéric Cuvier :
 Baleine de Cuvier ;
 Caïman nain de Cuvier ;
 Faucon de Cuvier ;
 Gazelle de Cuvier ;
 Marsouin de Cuvier ;
 Talégalle de Cuvier.

Divers 
 La Farce du Cuvier (ou Le Cuvier), farce du Moyen Âge ;
 En descendant la rue de Cuvier, chanson paillarde ;

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme